Dolánky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Dolánky nad Ohří, Gemeinde im Okres Litoměřice
Dolánky, Ortsteil von Bítouchov, Okres Mladá Boleslav
Dolánky, Ortsteil von Březno u Mladé Boleslavi, Okres Mladá Boleslav
Dolánky, Ortsteil von Cetenov, Okres Liberec
Dolánky, Ortsteil von Dřevěnice, Okres Jičín
Dolánky, Ortsteil von Ohníč, Okres Teplice
Dolánky, Ortsteil von Podbořany, Okres Louny
Dolánky u Turnova, Ortsteil von Turnov, Okres Semily
Dolánky, Ortsteil von Zlončice, Okres Mělník
Dolánky, Ortslage von Dolany u Olomouce, Okres Olomouc
Dolánky, im Stausee Žlutice untergegangener Ort bei Žlutice, Okres Karlovy Vary